Чомпи () – наемни работници, даракчии в средновековна Флоренция, които през юли - август 1378 г. възстават срещу експлоатацията и безправието. Въстанието им е потушено от градските власти.

Военна история на Италия
История на Флоренция
Икономика на Италия
Въстания